Lezione di anatomia può riferirsi alle seguenti voci:
Lezione d'anatomia, poesia di Arrigo Boito del 1865.
Lezione di anatomia del dottor Tulp, dipinto di Rembrandt.
La lezione di anatomia, romanzo di Philip Roth del 1983.